Wartenweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wartenweiler (1889–1985), Schweizer Schriftsteller, Pädagoge, Volkserzieher, Internationalist und Pazifist
 Jürg Wartenweiler (1915–1976), Schweizer Professor für Sportwissenschaft und Begründer sportwissenschaftlicher Biomechanik